est la formule brute de plusieurs isomères.

 cycloundécane, numéro CAS 
 undéc-1-ène ou undécène, numéro CAS